Жозефина се може односити на:

 Жозефина де Боарне
 Жозефина Бекер
 Жозефина (филм), хрватски филм из 2001.